Широгорье — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Старосельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Старосельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 50 км, до центра муниципального образования Стризнево — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Новое, Щапилино, Жуково, Шеломово, Абрамово, Кучино.

По переписи 2002 года население — 5 человек.

Здесь в 1816 году родился Н. И. Иваницкий.

Примечания

Ссылки 
 Широгорье в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района